Иваницкий, Александр: Иваницкий, Александр Борисович (1811—1872) — русский горный инженер, генерал-майор.
 Иваницкий, Александр Валентинович (1938—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иваницкий, Александр Валерьянович (род. 1975) — украинский политик.
 Иваницкий, Александр Владимирович (1937—2020) — советский борец, четырёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе.
 Иваницкий, Александр Иванович (1812—1850) — русский писатель и изобретатель.
 Иваницкий, Александр Платонович (1881—1947) — советский архитектор и педагог, теоретик градостроительства.